Jakobsvorstadt steht für:

 Jakobsvorstadt (Heidelberg), Teil der Altstadt von Heidelberg, Baden-Württemberg
 Jakobsvorstadt (Weimar), Siedlungsbereich in Weimar, Thüringen